I liga czarnogórska w piłce siatkowej mężczyzn 2006/2007 – 1. sezon walki o mistrzostwo Czarnogóry organizowany przez Czarnogórski Związek Piłki Siatkowej (czarnog. Odbojkaški savez Crne Gore, OSCG). Zainaugurowany został 14 października 2006 roku. 

W rozgrywkach wzięło udział osiem drużyn. W trakcie sezonu wycofał się klub .

Mistrzem Czarnogóry został klub , który w finale fazy-play-off pokonał klub .
 
W sezonie 2006/2007 w Lidze Mistrzów Czarnogórę reprezentował klub .

System rozgrywek 
W fazie zasadniczej osiem zespołów rozegrało ze sobą systemem każdy z każdym po dwa mecze. Cztery najlepsze awansowały do drugiej fazy (tzw. Mini Ligi). Mini Liga rozgrywana była w tym samym systemie co faza zasadnicza (mecz i rewanż). Dwie najlepsze drużyny z Mini Ligi awansowały do finału, gdzie rywalizacja toczyła się do trzech zwycięstw.

Drużyny uczestniczące 

Klub  wycofał się z rozgrywek w trakcie sezonu.

Rozgrywki

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

 
 
 
|}

Tabela

Mini-Liga

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2006 w piłce siatkowej
2007 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Czarnogórze
2006 w Czarnogórze
2007 w Czarnogórze